Alfred Kerr (1867-1948), écrivain, critique littéraire et journaliste allemand ;
 Anita Kerr (1927-2022), chanteuse, compositrice et arrangeuse américaine ;
 
 Annette Kerr (1920-2013), actrice britannique ; 
 
 Cristie Kerr (1977-), golfeuse américaine ; 
 Deborah Kerr (1921-2007), actrice britannique ; 
 Elizabeth Kerr (1912-2000), actrice américaine ;
 Friedrich Kerr (1892-1974), footballeur et entraîneur autrichien ; 
 Gavin Kerr (1977-), rugbyman écossais ; 
 Greg Kerr (né en 1947), homme politique canadien ;
 Hamish Kerr (né en  1996),  athlète néo-zélandais, spécialiste du saut en hauteur ;
 Harrison Kerr (1897-1978), compositeur américain ; 
 James Kerr-Lawson (1862-1939), peintre canadien ;
 Jim Kerr (1959-), chanteur et compositeur du groupe Simple Minds ; 
 Sir John Graham Kerr (1869-1957), zoologiste britannique ; 
 John Kerr (1824-1907), physicien écossais, découvreur de l'effet qui porte son nom (effet Kerr) ; 
 John Austin Kerr, médecin qui s'illustra dans les années 1930-40 à lutter notamment contre la malaria et la fièvre jaune dans le monde ; 
 John Kerr (1980-), patineur britannique ; 
 Jonathan Kerr (1951-), acteur français, chanteur et metteur en scène ;
 Judith Kerr (1923-2019), écrivain britannique ; 
 Justin Kerr (1979-), coureur cycliste néo-zélandais ; 
 Katharine Kerr (1944-), auteur de fantasy américain ; 
 Katherine Kerr (1937-2019), écrivain et actrice américaine ; 
 M. E. Kerr, un des noms de plume de Marijane Meaker (1927-), romancière américaine ; 
 Mark Kerr (1982-), footballeur écossais ; 
 Miranda Kerr (1983-), top-model australien ; 
 Philip Kerr (1956-2018), écrivain britannique ;  
 Philip Kerr, 11e marquis de Lothian (1882-1940), homme politique, écrivain et journaliste britannique ; 
 Robert Kerr (1755-1813), naturaliste et écrivain britannique ; 
 Robert "Bobby" Kerr (1882-1963), athlète Irlandais-Canadien ; 
 Robert P. Kerr (1892-1960), réalisateur, acteur et scénariste américain ; 
 Roy Patrick Kerr (1934-), physicien néo-zélandais, découvreur d'une solution de type trou noir aux équations d'Einstein qui porte son nom (trou noir de Kerr) ; 
 Sam Kerr (1993-), footballeuse australienne ; 
 Sinead Kerr (1978-), patineuse britannique ; 
 Steve Kerr (1965-), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;  
 Walter Kerr (1913-1996), écrivain américain ; 
 Warwick Estevam Kerr (1922-2018), généticien et entomologiste brésilien ; 
 Washington Caruthers Kerr (1827-1885), géologue américain ;
 William Hastings Kerr (1826-1888), avocat de Montréal.  

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme écossais